In matematica, esistono diversi risultati che prendono il nome da Hermann Weyl:
 Teorema di Peter-Weyl – Un teorema utilizzato nella teoria delle rappresentazioni, in particolare nel calcolo delle rappresentazioni irriducibili di gruppi finiti
 Teorema di Weyl – In programmazione lineare, è anche noto come "teorema di rappresentazione dei poliedri"
 Teorema di Weyl – In algebra lineare, un teorema anche noto come disuguaglianza di Weyl
 Criterio di Weyl – mostra come un'equidistribuzione sia equivalente ad avere una stima non banale per una somma esponenziale formata con le successioni come esponenti
 Lemma di Weyl – Stabilisce che ogni soluzione debole dell'equazione di Laplace è una funzione liscia
 Disuguaglianza di Weyl – Un risultato nella teoria dei numeri